Stati Uniti d'America
Hartsville – città della Contea di Darlington, Carolina del Sud
Hartsville – città della Contea di Bartholomew, Indiana
Hartsville – città della Contea di Steuben, New York
Hartsville – città della Contea di Trousdale, Tennessee